Словацкий — фамилия:

Персоналии 
 Словацкий, Эузебиуш (1772 или 1773—1814) — польский драматург, поэт и переводчик; профессор Виленского университета, отец Юлиуша Словацкого.
 Словацкий, Юлиуш (1809—1849) — польский поэт и драматург.

Лингвистика 

 Словацкий язык
 Словацкий алфавит